Feketepuszta, a Fejér megyei Mátyásdomb község ideiglenes neve 1952-ben
 Feketepuszta, falu Romániában, Maros megyében, Mezősámsond községben